Hierba de las llagas puede referirse a:
El nombre común de la planta Clematis flammula.
El nombre común de la planta Clematis vitalba.